Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемігши Даніелу Гантухову з рахунком 6–1, 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

2006
Zurich Open, одиночний розряд